PAL eller Pal kan syfta på:

 Nationalitetsbeteckning för motorfordon från Palau
 PAL (programspråk)
 Phase Alternating Line, TV-system
 Pal, en collie som spelade Lassie på 1940-talet
 Patientansvarig läkare inom svensk sjukvård
 Produktansvarslagen (SFS 1992:18)
 Programmable array logic
 Falj, ort i Iran (alternativt namn)